Кова — многозначное имя собственное.

Топоним 
 Кова — район (фрегезия) в Португалии.

Реки 
 Кова — река на границе Красноярского края и Иркутской области.
 Кова — река в Холмогорском районе Архангельской области, приток Пингиши
 Кова — река в Фировском районе Тверской области, впадает в озеро Шлино.
 Кова (Старка) — река в Нижнем Новгороде.

Населенный пункт 
 Усть-Кова (Кова) — затопленная деревня в Кежемском районе Красноярского края.

Фамилия 
 Кова, Альберто (род. 1958) — итальянский бегун, олимпийский чемпион 1984 года.
 Кова, Яна (род. 1980) — чешская фотомодель и актриса.

См. также 
 Кова-Фигейра (Кабо-Верде)
 Малая Кова — посёлок в Омской области.